Dies ist eine Liste buddhistischer Klöster in Nepal.

Übersicht 

 Benchen-Kloster
 Chhairo-Kloster
 Ganden-Kloster
 Kamtsang Dargye Choekhorling-Kloster
 Ka-Nying Shedrub Ling
 Kindo Baha-Kloster
 Kopan-Kloster
 Neydo-Kloster
 Osho-Ashram-Kloster
 Pema-Namding-Kloster
 Pranidhipurna Mahavihar
 Seto Gumba
 Kloster Tengboche
 Tergar Osel Ling-Kloster 
 Tharlam-Kloster
 Thrangu-Tashi-Yangtse-Kloster
 Rhohin-Kloster
 Ribum-Kloster (Lho)
 Tihon-Kloster
 Vajra Varahi-Kloster

!
Nepal